Bonnières (Oise)
 Bonnières (Pas-de-Calais)
 Bonnières-sur-Seine